Ashmunella rileyensis är en snäckart som beskrevs av Metcalf och Hurley 1971. Ashmunella rileyensis ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rileyensis